Luis Antonio Jiménez Garcés (n. 1984) – calciatore cileno
 Luis Jiménez Guevara (n. 1962) – cestista venezuelano
 Luis Jiménez – giocatore di baseball dominicano
 Luis Jiménez – schermidore messicano